Боб Брайан и Саманта Стосур — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Джейми Маррей и Елена Янкович — не защищали свой титул, но британец принимал участие в соревнованиях (вместе с американкой Лизель Хубер) и дошёл до полуфинала.

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.

  Майк Брайан /  Катарина Среботник (Финал)
  Даниэль Нестор /  Чжуан Цзяжун (Четвертьфинал)
  Павел Визнер /  Квета Пешке (Четвертьфинал)
  Пол Хенли /  Кара Блэк (Третий раунд)
  Кевин Ульетт /  Ай Сугияма (Четвертьфинал)
  Юлиан Ноул /  Чжань Юнжань (Третий раунд)
  Марк Ноулз /  Янь Цзы (Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Сунь Тяньтянь (Второй раунд)

<ol start="9">
  Энди Рам /  Натали Деши ''(Четвертьфинал)
  Леандер Паес /  Ренне Стаббc ''(Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Саня Мирза ''(Второй раунд)
  Джейми Маррей /  Лизель Хубер ''(Полуфинал)
  Симон Аспелин /  Лиза Реймонд ''(Третий раунд, отказ)
  Мартин Дамм /  Пэн Шуай ''(Третий раунд)
  Джефф Кутзе /  Владимира Углиржова ''(Второй раунд)
  Джордан Керр /  Катерина Бондаренко ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые